Eerste Italiaans-Ethiopische Oorlog
Tweede Italiaans-Ethiopische Oorlog